Luigia Terragni (Paderno Dugnano,  — Paderno Dugnano, ) foi uma empresária  Italiana.

Biografia 
Luigia Terragni nasceu em Paderno Dugnano, filho de Ercole Terragni (nascido em Paderno Dugnano em 8 de fevereiro de 1888 e morreu em Paderno Dugnano em 22 de dezembro de 1966 e de Enrichetta Strada (nascida em  Palazzolo  e morreu em Paderno Dugnano). Depois de se formar no instituto técnico, ingressou na empresa Covema, fundada pelos dois irmãos mais velhos Marco Terragni e Dino Terragni. Em pouco tempo, tornou-se administrador do ar financeiro da empresa e, mais tarde, tornou-se co-proprietário de 10%. Em 1981, após a morte de seu irmão Dino, alguns anos antes, ele saiu junto com Marco Terragni, Ambrogio Fagnani e Felice Zicari Covema. Em 1982, fundou a Italproducts com seu irmão Marco, uma empresa especializada principalmente no processo de extrusão. Mais tarde, eles compraram a TPA srl, uma empresa fundada pelos irmãos Dezuani, ex-engenheiros da Plastiform Srl de Paderno Dugnano. Em 1985, junto com seu irmão Marco, ele comprou a Omam Spa, uma empresa pertencente ao Grupo Covema que há anos estava em profunda crise devido à má administração da empresa. Terragni dedicou-se principalmente à administração financeira do grupo Italproducts, enquanto Marco se dedicou à parte comercial e de planejamento. Em 1995, a empresa teve um desenvolvimento muito forte após a colaboração com YC WANG, presidente da Formosa Plastic de Taiwan. De fato, ele assinou um contrato para a construção da maior empresa do mundo para a produção de Cartonplast, agora vendida sob o nome comercial Intepro e Coroplast.

Prêmios
Premio Mercurio D'oro
Medaglia d'oro agli esportatori
Medaglia al commercio estero

Referências